Piotrawin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Piotrawin, un village du powiat de Lublin
 Piotrawin, un village du powiat d'Opole Lubelskie